Baureihe 93 steht für:

 Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'D1' der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 93.0–4: Preußische T 14, PKP-Baureihe TKt1, NMBS/SNCB-Reihe 97
 Baureihe 93.5–12: Preußische T 14.1, Württembergische T 14, PKP-Baureihe TKt2 
 Baureihe 93.13–14: BBÖ 378
 Baureihe 93.15: ČSD-Baureihe 423.0
 Baureihe 93.1601 + 1602: MFWE Nr. 33 und 34
 Baureihe 93.1611 + 1612: PE Nr. 7 und 22
 Baureihe 93.64: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 93 6576: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive BStB Nr. 59
 Baureihe 93.66: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 93.67: durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven HBE Nr. 10 bis 12